Ших (, ) — город в провинции , Сомалиленд. Является одним из самых известных и исторических мест сомалийцев. Население 47 625 жителей.

История 
В некоторых источниках Ших описывается как торговый город, первоначально основанный для распространения ислама.

По оценкам историков, город был заселён около 1000 лет назад, хотя недавние раскопки указывают на то, что это город XVI века.

Исторические места 
Ших известен своими многочисленными историческими сооружениями и горными пейзажами. Сообщается, что древние храмы, обнаруженные в городе, схожи с храмами из плоскогорья Декан, Индия.

Население 
В  Шиха проживает 133 625 жителей.

Город населён людьми из подразделения Мохамед Исса из , подклана клана .

Галерея

Примечания

Ссылки 

Города Сомалиленда